Kitaro bezeichnet:
 die auch in der deutschen Fassung verwendeten Kurztitel der Mangaserie GeGeGe no Kitarō
 den japanischen Musiker Kitarō